

Historie kostela 

Pozůstatky kostela Jednoty bratrské  v Ivančicích (okres Brno-venkov), jsou chráněny jako kulturní památka České republiky. V ulici Ve Sboru 10, kde se kostel nachází, bývalo původní jádro ivančického bratrského sboru. V roce 1539 koupili členové Jednoty bratrské pozemek od Hrnčíře Jíry, čímž položili základy později rozsáhlého areálu bratrského sboru. Byl zde postaven jednolodní kostel s polygonálně ukončeným kněžištěm a jednou, asymetricky situovanou věží. Zánik kostela je spjat s politickými událostmi následujícími po prohrané  bitvě na Bílé hoře. Do té doby protestantské Ivančice byly podrobeny násilné rekatolizaci. Jednota bratrská musela po roce 1623 opustit město, s jejich odchodem začal postupný rozpad areálu sboru. Definitivní zánik kostela nastal po rozsáhlém požáru v roce 1757, kdy byla poškozena loď kostela, která pak musela být stržena. Zánikový horizont je doložen vrstvami, obsahujícími různorodé nálezy datované od doby vrcholné gotiky do pozdní renesance.

Archeologické výzkumy 
Archeologické výzkumy na místě předpokládaného kostela probíhaly v  letech 1953, 1980, a 1981 až 1982. Díky nim se postupně podařilo rekonstruovat půdorys kostela a prozkoumat  přilehlou studnu. 

První výzkum provedla v roce 1953 PhDr. Vlasta Fialová (známá především výzkumem Kralické tvrze, místa, kam se v době ohrožení přesunula z Ivančic bratrská tiskárna). PhDr. Fialová položila sondu přiléhající k dochované věži kostela a další napříč lodí kostela. Výsledky sondáže potvrdily přítomnost kostela na této parcele. V roce 1980  provedlo, pod vedením PhDr. Lubomíra Šebely a PhDr. Jiřího Vaňka, záchranný výzkum Okresní muzeum Brno-venkov . Podařilo se odkrýt již zmíněné kněžiště a přilehlou studnu, která vydala řadu archeologického materiálu, mj. knižní kování a další předměty, dokládájící činnost Ivančické bratrské tiskárny. 

Výzkumy pokračovaly ještě v letech 1981 a 1982 (pod vedením PhDr. Ludvíka Belcrediho), jemuž se podařilo odkrýt základy lodě kostela a předsíně, situované vedle věže kostela. Pod úrovní podlahy kostela narazil na starší kulturní vrstvy, včetně pozůstatků hrnčířské dílny. 

Podobnou dispozici  jako ivančický kostel vykazuje i kostel Jednoty Bratrské v Přerově, který byl archeologickým výzkumem objeven v roce 2012.

Dnešní podoba sboru 
Do současné doby se dochovalo několik budov náležející bratrskému sboru, mj. například tzv. nádvorní stavení a věž kostela v jihozápadním rohu původního chrámu, která byla v letech 1955–1957 památkově upravena. V dnešní době jsou základy kostela ošetřeny a zpřístupněny veřejnosti.  Renesančníh budov, přímo spojených s činností Ivančického sboru se ve skutečnosti dochovala celá řada.

Galerie

Reference

Externí odkazy 
 

Jednota bratrská
Jednoty bratrské Ivančice
Kulturní památky v Ivančicích
Jednota bratrská